

Припек () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Руєн.
 Припек () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аксаково.
 Припек () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Джебел.